L'élection présidentielle de 2007 peut désigner :

 l'élection présidentielle argentine de 2007 ;
 l'élection présidentielle éthiopienne de 2007 ;
 l'élection présidentielle française de 2007 ;
 l'élection présidentielle israélienne de 2007 ;
 l'élection présidentielle malienne de 2007 ;
 l'élection présidentielle mauritanienne de 2007 ;
 l'élection présidentielle nigériane de 2007 ;
 l'élection présidentielle sénégalaise de 2007 ;
 l'élection présidentielle sierra-léonaise de 2007 ;
 l'élection présidentielle sud-coréenne de 2007 ;
 l'élection présidentielle turkmène de 2007 ;
 l'élection présidentielle turque de 2007 ;
 l'élection présidentielle vietnamienne de 2007.

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2007
 Élection présidentielle de 2006
 Élection présidentielle de 2008